O Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins Sub-20 de 2015 ou Vilanova i la Geltrú 2015 É a 7ª edição do Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins Sub-20. Esta competição foi organizada pelo FIRS. A cidade onde se realizou a competição foi Vilanova i la Geltrú, Espanha.

Participantes 

Em relação ao Mundial 2013  Sub-20 não participa o Brasil (9º lugar em 2013), Israel (13º), Uruguai (14), Macau (16) e Costa Rica (17). Reapareceu as seleções da Alemanha e da Suíça, e faz a sua estréia Andorra e o Egito.

Fase de Grupos

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Fase Final

Apuramento Campeão

5º–8º Lugar

9º-12º Lugar

13º–16º Lugar

Classificação final

Ligações Externas
Site Oficial
FIRS
 hoqueipatins.pt

Mundial
Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins Sub-20